Het seizoen 1975/76 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het twintigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
PSV werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Excelsior en MVV degradeerden.
Ajax behaalde thuis een toen nog historische 6–0 overwinning tegen Feyenoord, met 5 doelpunten van Ruud Geels (november 1975).

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1975/76